Gavin Rumgay (* 27. August 1984 in Perth) ist ein schottischer Tischtennisspieler.

Werdegang 
Als Jugendlicher wurde Rumgay von Judy Murray trainiert. Beide Eltern von sind professionelle Badmintonspieler, seine Schwester Laura war die Nummer 1 im Tischtennis ihrer Altersklasse in Schottland. Um sich weiterzuentwickeln lebte Rumgay nach dem Verlassen der Schule einige Zeit in Schweden und spielte dort in der Nationalliga. Zwischendurch war er auch in Belgien und Frankreich (beim Verein PPC Villeneuve) aktiv.

2003 hatte er erste internationale Auftritte. Über die Jahre nahm er an zahlreichen Pro Tour bzw. World Tour-Turnieren teil, vertrat sein Land bei bisher dreizehn Weltmeisterschaften sowie vier Europameisterschaften und war auch bei den Commonwealth Games zu sehen. Zu seinen größten Erfolgen zählen der bisher (2022) 16-fache Gewinn der nationalen Schottischen Meisterschaften im Einzel und das Erreichen des Halbfinales bei den Nigeria Open 2018. Er gilt als bester Tischtennisspieler seines Landes und als drittbester des gesamten Vereinigten Königreichs.

Turnierergebnisse

Weblinks 

 Artikel über Gavin Rumgay (englisch) (abgerufen am 24. Oktober 2020)
 Biografie über Gavin Rumgay (englisch, abgerufen am 24. Oktober 2020)
 Profil und Biografie (englisch, abgerufen am 24. Oktober 2020)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Schottland)
Schotte
Brite
Geboren 1984
Mann